Терентюк Ігор Олексійович — Заслужений артист України. Артист ансамблю пісні і танцю центру військово-музичного мистецтва Повітряних Сил Збройних Сил України.
 Терентюк Олександр Миколайович (1957) — український політик.

українські прізвища